Víctor Martínez puede referirse a:
 Víctor Martínez, político argentino nacido en 1924, vicepresidente de la nación (1983-1989);
 Víctor Martínez, beisbolista venezolano; o
 Víctor Martínez, fisicoculturista dominicano.